Mussmann ist der Familienname folgender Personen:

 Søren Mussmann (* 1993), dänischer Fußballspieler
 Chris Mussman (* 1968), US-amerikanischer Footballtrainer

siehe auch:
 Mußmann